Haplogruppe E steht für: 

 eine Haplogruppe der Mitochondrien, siehe Haplogruppe E (mtDNA)
 eine Haplogruppe des Y-Chromosoms, siehe Haplogruppe E (Y-DNA)